Сезон Мировой серии Ниссан 2002 года состоял из девяти этапов, во время каждого из которых проводились два гонки. Команды использовали шасси Dallara SN01 и двигатели Nissan VQ. В гонках приняли участие 10 команд и 30 пилотов.

Календарь 

Во время второй гонки каждого этапа предусматривался необходимый пит-стоп.

Первая гонка в Интерлагосе должна была продолжаться 17 кругов, но была прервана из-за дождя.

Положение в чемпионате

Пилоты 

Порядок начисления очков:

Два очка присуждались пилоту, показавшему быстрейший круг. В зачёт чемпионата шли 14 лучших результатов.

Формула-Рено 3.5
2002